

Næss ou Naess comme patronyme
Arne Næss (1912-2009), philosophe norvégien, fondateur du courant de l'écologie profonde. 
Boerre Naess (né en 1982), fondeur américain.
Karoline Næss (née en 1987), handballeuse norvégienne
Petter Næss (né en 1960), réalisateur, acteur et scénariste norvégien.

Voir aussi
Halvor Næs (né en 1928), sauteur à ski norvégien

Naess